Сметаничи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Сметаничи — деревня в Петриковском районе Гомельской области.
 Сметаничи — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.